Islois – abitanti di L'Isle-sur-la-Sorgue
Islois – abitanti di L'Isle